Berenice (conte), conte d'Edgar Allan Poe
 Toponímia:
 Berenice (ciutat), antiga ciutat grega al lloc que ocupa l'actual Bengasi a Líbia
 Berenice (Epir): antiga ciutat grega de l'Epir.
 Berenice Troglodytica, antic port egipci a la costa del Mar Roig
 Biografies:
 Berenice (filla d'Herodes Agripa I)
 Berenice (neboda d'Herodes el gran)
 Berenice I, reina d'Egipte
 Berenice II la gran (~270 aC-221 aC), reina d'Egipte.
 Berenice III Cleòpatra, reina d'Egipte l'any 80 aC.
 Berenice IV, reina d'Egipte del 57 aC al 55 aC.
 Berenice de Síria, reina de Síria
 Teatre:
 Bérénice (Thomas Corneille) (1657), tragèdia de Thomas Corneille
 Bérénice (Racine) (1670), tragèdia de Jean Racine
 Tite et Bérénice (1670), tragèda de Pierre Corneille
 Òpera:
 Berenice (Sarro) (1732), òpera de Domenico Sarro
 Berenice (Händel) (1737), òpera de Georg Friedrich Händel
 Bérénice (Magnard) (1905/09), òpera d'Albéric Magnard
 Berenice (Araja) (1731), òpera de Francesco Araja
 Berenice (Orlandini) (1725), òpera de Giuseppe Maria Orlandini
 Berenice (Platania), òpera de Pietro Platania